Jõetaguse kan verwijzen naar:

Jõetaguse (Alutaguse), een dorp in de Estlandse gemeente Alutaguse, provincie Ida-Virumaa
Jõetaguse (Kadrina), een plaats in de Estlandse gemeente Kadrina, provincie Lääne-Virumaa